Удава — топоним.

 Удава — приток Псёла, река в Сумской (Украина), Белгородской и Курской областях (Россия)
 Удава — приток Лаборца, река в районе Гуменне Прешовского края (Словакия)
 Удава () — заповедник в Прешовском крае (Словакия)